Сальва (застаріле) — залп; салют

 Сальва Арко (* 1984) — іспанський баскетболіст.
 Сальва Бальєста (* 1975) — іспанський футболіст, що грав на позиції нападника, зокрема, за «Атлетіко», «Валенсію» і «Малагу», а також національну збірну Іспанії. Чемпіон Іспанії, найкращий бомбардир Ла-Ліги в сезоні 1999/2000.
 Сальва Діес (* 1963) — іспанський баскетболіст.
 Сальва Іріарте (* 1952) — іспанський футболіст і тренер.
 Сальва Насер (* 1998) — легкоатлетка нігерійського походження, яка з 2014 виступає за Бахрейн та спеціалізується в бігу на 400 метрів, чемпіонка світу в бігу на 400 метрів (2019), багаторазова чемпіонка та призерка азійських континентальних змагань, рекордсменка Азії.
 Сальва Руїс (* 1995) — іспанський футболіст, захисник клубу «Депортіво Ла-Корунья». Чемпіон Європи у віковій категорії до 19 років.
 Сальва Севілья (* 1984) — іспанський футболіст, півзахисник «Мальорки».
 Сальва Феррер (* 1998) — — іспанський футболіст, правий захисник клубу «Спеція».
 Сальва Чаморро (*1990) — іспанський професійний футболіст, який грає за ФК «Мар Менор» як нападник.

 Віктор Сальва (* 1958) — американський кінорежисер; найбільш відомий як режисер серії фільмів жахів «Джиперс Кріперс».
 Ектор Сальва (1939—2015) — уругвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Виступав, зокрема, за клуби «Насьйональ» та «Данубіо», а також національну збірну Уругваю.
 Кароль Сальва (1849—1913) — словацький письменник, видавець, редактор, педагог, священик, громадський діяч і діяч освіти.
 Ніко Сальва (* 1990) — філіппінський баскетболіст.
 Рамон д'Сальва (1921 — ? після 1994) — філіппінський актор.
 Бартоломе Сальва-Відаль (* 1986) — іспанський професійний тенісист.
 Франсіско Сальва Кампільо (1751—1828) — іспанський лікар, фізик, метеоролог.
 Хуліо Сальва (* 1987) — аргентинський футболіст, воротар «Депортіво Морон».

Див. також 
 Салва

Примітки